Pierre Monnier peut désigner :
 Pierre Monnier (1911-2006), un éditeur français ;
 Pierre Monnier (1891-1915), militaire français, fils de Cécile Monnier (1866-1956), prétendu médium français.